Venant du nom latin Gatianus, de signification inconnue, Gatien est un nom propre utilisé comme prénom, comme nom de famille ou comme toponyme. Il a pour forme féminine Gatienne.

Prénom 
Le prénom Gatien est fêté le 18 décembre. Il a pour féminin Gatienne.

Popularité du prénom 
Au début de 2010,  personnes étaient prénommées Gatien en France. C'est le  prénom le plus attribué au siècle dernier dans ce pays, et l'année où il a été attribué le plus est 2007, avec un nombre de  naissances.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Gatien.

Nom de famille 
 

 Henri Gatien comte Bertrand, un général du Premier empire, compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène.
 Jean-Philippe Gatien, un joueur de tennis de table français.
 Joseph-François-Albert Gatien, un homme politique canadien.
 , un homme d'affaires canadien.

Saint des églises chrétiennes 
 Gatien de Tours († 250), premier évêque de la ville de Tours.

Toponymes 
 Saint-Gatien-des-Bois est une commune française située dans le département du Calvados et dans la région Basse-Normandie.
 Cathédrale Saint-Gatien de Tours.

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des prénoms
Patronyme français
Patronyme canadien
Prénom français
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom masculin